Puchar Bułgarii w piłce siatkowej mężczyzn 2019/2020 (buł. Купа на България по волейбол мъже 2019/2020) – 62. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Bułgarii. Zainaugurowany został 19 listopada 2019 roku. W rozgrywkach brały udział kluby z Superligi i wisszej ligi.

Rozgrywki składały się z dwóch rund wstępnych, 1/8 finału oraz turnieju finałowego. Drużyny grające w Superlidze zmagania rozpoczęły od 1/8 finału.

Turniej finałowy odbył się w dniach 17-19 stycznia 2020 roku w hali sportowej "Mładost" w Burgasie. W ramach turnieju rozegrano ćwierćfinały, półfinały oraz finał. Drugi z rzędu Puchar Bułgarii zdobył , który w finale pokonał .

System rozgrywek 
Rozgrywki o Pucharu Bułgarii w sezonie 2019/2020 składały się z dwóch rund wstępnych, 1/8 finału oraz turnieju finałowego.

W pierwszej rundzie uczestniczyły drużyny z drugiego poziomu rozgrywkowego (Wissza liga). W drodze losowania utworzonych zostało osiem par. W drugiej rundzie w drodze losowania utworzone zostały pary meczowe spośród drużyn, które awansowały z pierwszej rundy. Zwycięzcy w poszczególnych parach uzyskiwali awans do 1/8 finału.

W 1/8 finału do rozgrywek dołączyły drużyny z Superligi. W wyniku losowania powstały pary meczowe, z tym że drużyny z wisszej ligi nie mogły trafić na siebie. Drużyny, które wygrały w swoich parach awansowały do turnieju finałowego.

O awansie w dwóch rundach wstępnych i 1/8 finału decydowało jedno spotkanie.

Przed turniejem finałowym odbyło się losowanie, na podstawie którego utworzono pary ćwierćfinałowe oraz stworzono drabinkę turniejową. W ramach turnieju finałowego odbyły się ćwierćfinały, półfinały i finał. Nie był rozgrywany mecz o 3. miejsce. W każdej rundzie turnieju finałowego o awansie decydowało jedno spotkanie.

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki

1. runda

2. runda

1/8 finału

Turniej finałowy

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puchar Bułgarii w piłce siatkowej mężczyzn
2019 w piłce siatkowej
2020 w piłce siatkowej
2019 w Bułgarii
2020 w Bułgarii